Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і розпочала цей турнір маючи 70-матчеву переможну серію і 6 підряд титулів Великого шолома. Однак, у півфіналі її несподівано перемогла Гелена Сукова. Попри цю поразку 74-матчева переможна серія станом на 2018 рік залишається найдовшою в історії професійного тенісу. 

Кріс Еверт виграла титул, у фіналі перемігши Сукову з рахунком 6–7(4–7), 6–1, 6–3. Після перемоги в третьому колі Еверт стала першою тенісисткою Відкритої ери, яка виграла 1000 матчів. Турнір вона закінчила з показником 1003 перемоги - 97 поразок.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1984 в австралійському спорті
Virginia Slims World Championship Series 1984
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1984